Александр Фукс:
 Фукс, Александр Николаевич (род. 1958) — российский историк.
 Фукс, Александр Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.
 Фукс, Александр Хаимович (1948—2001) — российский и советский телеоператор, лауреат премии ТЭФИ (2001), преподаватель ВГИКа.